Васи́лий Зве́рев:
 Зверев, Василий (ум. 1941) — комсомолец, участник обороны г. Великие Луки, именем которого названа одна из улиц города
 Зверев, Василий Андреевич (1923—1971) — Герой Советского Союза
  
 Зверев, Василий Валерьевич (род. 1973) — украинский актёр театра и кино, телеведущий, поэт, композитор, музыкант, автор и исполнитель песен.
 Зверев, Василий Владимирович (1915—1945) — Герой Советского Союза
 Зверев, Василий Иванович (1824—1884) — регент Московского Синодального хора
 Зверев, Василий Константинович (в монашестве Пётр; 1878—1929) — епископ Русской Православной Церкви, архиепископ Воронежский и Задонский
 Зверев, Василий Николаевич (1884—1966) — русский политик, участник право-монархического движения, член IV Государственной думы от Нижегородской губернии
 Зверев, Василий Степанович (1723—1798) — русский военачальник, генерал-поручик